Сокотра — назва окремих географічних об'єктів.

 Сокотра — архіпелаг в Індійському океані.
 Сокотра — острів архіпелагу Сокотра.
 Сокотра — мухафаза в Ємені.